T65 peut désigner :
 Berliet T65, un prototype de camion du constructeur français Berliet ;
 Effet toxique de substances autres et non précisées, d’après la classification internationale des maladies ;
 Fusil Type 65, un fusil d’assaut taïwanais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres